Уиттл () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Уиттл, Аласдэр — профессор археологии Кардиффского университета. 
 Уиттл, Рики (род. 1981) — английский актёр и модель.
 Уиттл, Дженни (род. 1973) — австралийская баскетболистка.
 Уиттл, Марена (род. 1994) — австралийская баскетболистка.
 Уиттл, Фрэнк (1907—1996) — английский инженер-конструктор.